Пиповые (Pipidae) — семейство примитивных бесхвостых земноводных.

Описание 
Общая длина представителей семейства колеблется от 4 до 19 см. Язык отсутствует, добычу они хватают передними лапами. Все виды ведут исключительно водный образ жизни и имеют многочисленные морфологические особенности, соответствующие их среде обитания. Например, лапы полностью перепончатые, тело уплощённое, присутствует система боковых линий. Кроме того, у пиповых модифицирован слуховой аппарат, благодаря чему они могут издавать и слышать звуки под водой.

Распространение 
Обитают в тропической Южной Америке (род Pipa) и Африке к югу от Сахары (остальные).

Классификация 
На октябрь 2018 года в семейство включают 4 рода и 41 вид:

  (4 вида)
  (7 видов)

  (1 вид)
 

  (29 видов)

Также, к семейству относятся 7 вымерших родов:
 † 
 †  
 † 
 † 
 † 
 † 
 †

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Семейство Пиповые (Pipidae)

Литература 
 Gray, 1825 : A synopsis of the genera of reptiles and Amphibia, with a description of some new species. Annals of Philosophy, London, ser. 2, vol. 10, p. 193–217.
 
 Werner von Filek: Frösche im Aquarium. Kosmos-Franckh, Stuttgart 1967 (neuere Auflagen vorh.), ISBN 3-440-03496-8
 Kunz, Kriton: Krallenfrösche, Zwergkrallenfrösche, Wabenkröten Pipidae in Natur und Menschenhand Natur und Tier-Verlag, 2003, ISBN 3-931587-75-4

 
Семейства земноводных